Het onderdeel Vierendeel (Fivelingo) van het middeleeuwse landschap Fivelingo
 Het waterstaatkundige district Vierendeel (schepperij) in het Centrale Woldgebied in de provincie Groningen
 Resultaat van vierendeling, in vier stukken verdeeld
 Arthur Vierendeel, Belgisch ingenieur